GRJ est un code qui peut signifier :
 .

Code IATA des aéroports